Brauße ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Brauße (* 1998), deutsche Radsportlerin
 Jürgen Brauße (1954–2016), deutscher Fußballtrainer